Louis de Bourbon-Condé désigne :
Louis de Bourbon-Condé (1709-1771), un comte de Clermont, membre de l'académie française, « Grand Maître de toutes les loges régulières de France ».
Louis  de Bourbon-Condé (1530-1569), général huguenot
Louis II de Bourbon-Condé
Louis III de Bourbon-Condé
Louis-Antoine de Bourbon-Condé
Louis IV Henri de Bourbon-Condé
Louis V Joseph de Bourbon-Condé
Louis VI Henri de Bourbon-Condé

Voir aussi
Liste des seigneurs puis ducs de Bourbon